Гурлитт:

 Гурлитт, Вилибальд (1889–1963) — немецкий музыковед и педагог.
 Гурлитт, Густав Корнелиус (1820—1901) — немецкий композитор.
 Гурлитт, Корнелиус (1932—2014) — немецкий коллекционер искусства.
 Гурлитт, Корнелиус (1850—1938) — немецкий историк искусств и архитектор, тайный советник.
 Гурлитт, Луис (1812—1897) — немецкий и датский художник романтической школы.

См. также